14. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је под покровитељством ИААФ од 9. до 11. марта 2012. у Истанбулу (Турска). Такмичење је одржано у Атлетској арени Атакуј, која је изграђена специјално за ово такмичење и може да прими 7.450 гледалаца.

На такмичењу је учествовао рекордан број земаља учесница за Светско првенство у атлетици у дворани; такмичиле су се 172 земље са 683 представника (349 мушкараца и 334 жене).

Такмичило се у 26 атлетских дисциплина (13 мушких и 13 женских).

Највише успеха имали су представници САД који су освојили 18 медаља (10 златних, 3 сребрне и 5 бронзаних). На првенству су оборена два светска рекорда (петобој и седмобој), 5 континенталних, 72 национална, 2 рекорда светских првенствава и више личних и рекорда сезоне.

Одлука о домаћину 
На састанку Савета ИААФ у Момбаси (Кенија) 25. марта 2007. године, објављено је да су добијене понуде из Турске и Катара који би желели да буду домаћини Светско првенство у атлетици у дворани 2010. У новембру 2007, на састанку савета у Монаку, Доха је изабрана за домаћина 2010. године, али због квалитета понуде у Истанбулу — турски град је моментално изабран да буде домаћин следећег светског атлетског првенства у дворани 2012, када ће Турска бити по први пут домаћин великог глобалног атлетског такмичења. Ранија значајнија атлетска такмичења којима је Турска била домаћин су Атлетика на Летњој универзијади 2005. и Б група Европског екипног купа у атлетици 2008.

Квалификационе норме за учешће на Светском првенству 
На основу тачно одређених критеријума одређен је пласман на Светско првенство у атлетици у дворани 2012. Свака земља је могла послати максимално тројицу спортиста са постигнутим постављеним нормама по дисциплини, али су се само двојица могла такмичити. За такмичење у вишебоју (петобој и седмобој) спортисти су бирани на следећи начин: тројица најбољих у дворани по листи од 31. децембра 2011. ограничени на само једног из исте земље, те тројица најбољих на дворанским такмичењима по листи од 20. фебруара 2012. Преостала двојица се бирају и позивају на основу позива ИААФ. У случају отказивања, позивају се следећи са листе. За штафете сваки савез могао је послати по 6 спортиста у обе конкуренције. Спортисти омладинци (било који спортиста узраста од 16 или 17 година 31. децембра 2012) не могу се такмичити у бацању кугле за мушкарце. Спортисти млађи од 16 година (31. децембра 2012. односно рођени 1997. или касније), не могу никако учествовати на првенству.

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 2012, учествовала су 630 атлетичара из 171 земље. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Авганистан (1)
  Албанија (2)
  Алжир (2)
  Андора (2)
  Ангвила (2)
  Аргентина (1)
  Јерменија (2)
  Аруба (1)
  Аустралија (6)
  Аустрија (3)
  Азербејџан (2)
  Бахаме (9)
  Бахреин (4)
  Бангладеш (2)
  Белорусија (17)
  Белгија (3)
  Бенин (2)
  Бермуди (1)
  Бразил (7)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Брунеј (2)
  Босна и Херцеговина (2)
  Боцвана (4)
  Бугарска (8)
  Буркина Фасо (2)
  Бутан (2)
  Камбоџа (1)
  Камерун (2)
  Канада (4)
  Кајманска Острва (1)
  Чад (1)
  Кина (13)
  Кинески Тајпеј (2)
  Колумбија (1)
  Комори (2)

  Кукова Острва (1)
  Костарика (1)
  Обала Слоноваче (2)
  Хрватска (1)
  Куба (10)
  Кипар (2)
  Чешка (13)
  Демократска Република Конго (2)
  Данска (2)
  Џибути (1)
  Доминика (1)
  Доминиканска Република (1)
  Еквадор (1)
  Египат (1)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Естонија (2)
  Етиопија (10)
  Микронезија (1)
  Фиџи (2)
  Француска (11)
  Француска Полинезија (2)
  Гамбија (1)
  Грузија (2)
  Немачка (17)
  Гана (3)
  Гибралтар (1)
  Уједињено Краљевство (30)
  Грчка (7)
  Гренада (1)
  Гвам (2)
  Гвинеја (1)
  Гвинеја Бисао (2)
  Гвајана (2)
  Хаити (1)
  Хонгконг (2)

  Мађарска (3)
  Исланд (2)
  Индија (1)
  Индонезија (1)
  Иран (3)
  Ирак (2)
  Ирска (3)
  Израел (2)
  Италија (14)
  Јамајка (11)
  Јапан (1)
  Казахстан (6)
  Кенија (9)
  Кирибати (2)
  Киргистан (2)
  Кувајт (1)
  Летонија (2)
  Либан (1) 
  Лесото (1)
  Литванија (5)
  Макао (1)
  Македонија (1)
  Мадагаскар (1)
  Малави (1)
  Малдиви (1)
  Мали (1)
  Малта (1)
  Маршалска Острва (1)
  Мауританија (1)
  Маурицијус (2)
  Мексико (1)
  Молдавија (2)
  Монако (1)
  Монголија (2)
  Мароко (6)

  Намибија (1)
  Науру (2)
  Холандија (4)
  Нови Зеланд (1)
  Нигерија (5)
  Никарагва (1)
  Острво Норфок (1)
  Северна Маријанска острва (1)
  Норвешка (1)
  Оман (1)
  Пакистан (2)
  Палау (2)
  Палестина (2)
  Панама (1)
  Папуа Нова Гвинеја (2)
  Парагвај (1)
  Перу (1)
  Филипини (1)
  Пољска (13)
  Португалија (2)
  Порторико (1)
  Катар (3)
  Конго (1)
  Румунија (12)
  Русија (42)
  Руанда (2)
  Сент Китс и Невис (2)
  Света Луција (1)
  Сент Винсент и Гренадини (2)
  Салвадор (1)
  Самоа (1)
  Сан Марино (2)
  Саудијска Арабија (1)
  Сенегал (1) 
  Србија (1)

  Сејшели (1)
  Сијера Леоне (1)
  Сингапур (2)
  Словачка (1)
  Словенија (4)
  Соломонова Острва (2)
  Јужноафричка Република (3)
  Јужна Кореја (1)
  Шпанија (20)
  Судан (2)
  Свазиленд (1)
  Шведска (4)
  Швајцарска (2)
  Сирија (2)
  Таџикистан (2)
  Танзанија (1)
  Тајланд (1)
  Тонга (2)
  Тринидад и Тобаго (7)
  Турска (17)
  Туркменистан (1) 
  Тувалу (1)
  Уганда (2)
  Украјина (25)
  Уједињени Арапски Емирати (2)
  Сједињене Америчке Државе (47)
  Америчка Девичанска Острван (2)
  Уругвај (2)
  Узбекистан (5)
  Вануату (2)
  Венецуела (4)
  Замбија (2)

Сатница такмичења

Резултати такмичења

Мушкарци 
{| class="wikitable"
|- align="center"
!Дисциплина
|!align="center" bgcolor="gold"|
|!align="center" |Резултат
|!align="center" bgcolor="silver"|
|!align="center" |Резултат
|!align="center" bgcolor="CC9966"|
|!align="center" |Резултат
|- bgcolor="#EFEFEF"
|| 60 м детаљи
| Џастин Гатлин  САД ||6,46 
| Неста Картер  Јамајка ||6,54
| Двејн Чемберс  Уједињено Краљевство ||6,60
|- 
||400 м детаљи
| Нери Бренес  Костарика ||45,11 РСП, НР
| Деметријус Пајндер  Бахаме||45,34 
| Крис Браун  Бахаме ||45,90 
|- bgcolor="#EFEFEF"
||800 м детаљи
| Мохамед Аман  Етиопија ||1:48,36
| Јакуб Холуша  Чешка ||1:48,62
| Ендру Осаги Уједињено Краљевство||1:48,92
|- 
|| 1.500 м детаљи
| Абдалати Игуидер   Мароко ||3:45,21
| Илхам Тануи Озбилен   Турска||3:45,35
| Меконен Гебремедин Етиопија||3:45,90
|- bgcolor="#EFEFEF"
|| 3.000 м детаљи
| Бернард Лагат САД||7:41,44 
| Огустин Кипроно Чоге Кенија||7:41,77
| Едвин Сои Кенија ||7:41,78	
|-
|| 60 м препонедетаљи
| Ариес Мерит  САД||7,44
| Љу Сјенг    Кина ||7,49
| Паскал Мартино-Лагард   Француска||7,53 
|- bgcolor="#EFEFEF"
|| штафета 4 × 400 мдетаљи
| САДФренки РајтКалвин Смит млађиМантео МичелГил Робертс

Џамал Торанс*Квентин Иглехарт-Самерс* 
|3:03,94 
| Уједињено КраљевствоКонрад ВилијамсНајџел ЛевинМајкл БингамРичард Бак

Лук Ленон-Форд*|3:04,72 
| Тринидад и ТобагоЛалонд ГордонРени КуовЏерем РичардсЏарин Саломон||3:06,85 НР
|-
|| Скок увис детаљи
| Димитриос Хондрокукис  Грчка ||2,33 
| Андреј Сиљнов  Русија ||2,33 
| Иван Ухов  Русија ||2,31
|-bgcolor="#EFEFEF"
|| Скок мотком детаљи
| Рено Лавилени  Француска||5,95 
| Бјерн Ото   Немачка ||5,80
| Бред Вокер   САД|||5,80
|-
|Скок удаљДетаљи
| Мауро Виницијус да Силва  Бразил ||8,23
| Хенри Фрајн  Аустралија||8,23 ОКР, НР
| Александар Мењков  Русија||8,22
|-bgcolor="#EFEFEF"
|| Троскок детаљи
| Вил Клеј  САД||17,70 
| Кристијан Тејлор   САД||17,63 
| Љукман Адамс Русија||17,36  
|-
|| Бацање кугле Детаљи 
| Рајан Вајтинг  САД||22,00 
| Давид Шторл  Немачка ||21,88 
| Томаш Мајевски  Пољска||21,72 НР
|-bgcolor="#EFEFEF"
| Седмобојдетаљи 
| Ештон Итон  САД||6.645 СР,РСП, САР
| Алексеј Касјанов  Украјина ||6.071
| Артем Лукјаненко Русија||5.969
|}
 Звездицом су обележени такмичари који су учествовали у предтакмичењу, а нису трчали у финалу.

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља за мушкарце

Биланс медаља за жене 

 Биланс медаља укупно

Освојене медаље по континентима

Табела успешности на Светском првенству 2012. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин: првопласирани је добијао 8 бодова, а последњи (осми) 1 бод.

Рекорди 
На овом Светском првенству постигнута су 2 светска и 8 континенталних рекорда, те 4 рекорда светских атлетских првенстава у дворани и 73 национална рекорда.

Светски рекорди (2)

Континентални рекорди (8)

Рекорди светских првенстава (4)

Национални рекорди (73)

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт
 Комплетни резултати на сајту ИААФ

 
Светско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у 2012.
Спорт у Истанбулу